

Жайилма — село, Жанакорганський район, Кизилординська область
 Жайилма — село, Ордабасинський район, Туркестанська область
 Жайилма — аул, Сарисуський район, Жамбильська область

Див. також 
 Жайилминський сільський округ